Russian Roulette pode referir-se a:

Música 
Russian Roulette (álbum) - álbum de 1986 de Accept, com música sob o mesmo título integrada
Russian Roulette (EP de Red Velvet) - um EP lançado pelo girl group Red Velvet em 2016
"Russian Roulette" - um single lançado pelo girl group Red Velvet em 2016
"Russian Roulette" (canção) - canção lançada em 2009 de Rihanna, do álbum Rated R
"Russian Roulette" - uma canção de The Lords of the New Church
Russian Roulette (EP) - um EP de 2009 de Ed Harcourt

Cinema
Roleta Russa (filme de 1975) - um filme americano de 1975
Roleta Russa (filme de 1972) - um filme brasileiro de 1972

Jogos/Concursos 
Russian Roulette (jogo) - um jogo electrónico produzido pela Game Show Network
Roleta Russa - um jogo de perguntas realizado pela Rede Record

Desambiguação